Żabice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Żabice, village de la voïvodie de Lubusz
 Żabice, village de la gmina de Chocianów, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Żabice, village de la gmina de Grębocice, dans la voïvodie de Basse-Silésie